Zakadse ist der Nachname folgender Personen:
 Koba Zakadse (* 1934), sowjetischer Skispringer
 Kachaber Zakadse (* 1969), georgischer Skispringer